YTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sullivan Bay (Columbia Britannica) (Canada)